Стив Плуфф (); род. 23 ноября 1975, Монреаль) — канадский хоккеист, вратарь. В России, известен по выступлениям за хабаровский «Амур» и московский «Спартак». В настоящее время занимается строительным бизнесом.

Семья 
Женат. Супругу зовут Кэролайн. Воспитывают двух дочек — Лори и Кильян.

Достижения 
 Чемпион CHL 1996/1997 в составе «Форт-Уэрт Файер»
 Лучший вратарь CHL 1996/1997 в составе «Форт-Уэрт Файер»

Ссылки 
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Примечания 

Хоккеисты Канады
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»